

Toponymie 

 Amenia, ville du Dakota du Sud ;
 Amenia, ville du comté de Dutchess, dans l'État de New York ;
 Amenia, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Amenia Union, ville de l'État de New York.

Zoologie 
Amenia peut aussi désigner :
 Amenia, genre de mouches.

Voir aussi 
 Amenye, noble égyptienne